Ancylidae är en familj av snäckor. Ancylidae ingår i ordningen sötvattenslungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ancylidae 17 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sötvattenslungsnäckor
Ancylidae